Landú Mavanga (Luanda, 4 de janeiro de 1990) é um futebolista profissional angolano que atua como guarda-redes.

Carreira 
Landú Mavanga representou o elenco da Seleção Angolana de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2013.

Naturais de Luanda
Guarda-redes de futebol de Angola
Futebolistas de Angola
Jogadores da Seleção Angolana de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2013
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2019